Такаюкі — японське ім'я

 Морімото Такаюкі (яп. 森本 貴幸, нар. 7 травня 1988, Кавасакі) — японський футболіст, нападник «ДЖЕФ Юнайтед» та національної збірної Японії.
 Хамана Такаюкі (яп. 浜名孝行/Takayuki Hamana) — відомий японський режисер і аніматор аніме та мультфільмів.
 Сето Такаюкі (яп. 瀬戸貴幸, нар. 5 лютого 1986, Наґоя) — японський футболіст, півзахисник клубу «Астра» (Джурджу).
 Йосіда Такаюкі (яп. 吉田 孝行, 14 березня 1977, Каванісі) — японський футболіст та тренер.
 8294 Такаюкі, Такаюкі (8294 Takayuki) — астероїд головного поясу, відкритий 26 жовтня 1992 року.
 Судзукі Такаюкі (яп. 鈴木 隆行, нар. 5 червня 1976, Ібаракі) — японський футболіст.
 Кувата Такаюкі (яп. 桑田 隆幸, нар. 26 червня 1941, Хіросіма —) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Тяно Такаюкі (яп. 茶野隆行, нар. 23 листопада 1976, Ітікава) — японський футболіст, що грав на позиції захисника.